Predica di san Giovanni Battista – dipinto di Raffaello Sanzio conservato nella National Gallery a Londra
 Predica di san Giovanni Battista – dipinto di Bartholomeus Breenbergh conservato nel Metropolitan Museum of Art a New York
 Predica di san Giovanni Battista – dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio conservato nel Museo di belle arti a Budapest
 Predica di san Giovanni Battista – dipinto di Diogo de Contreiras conservato nel Museo nazionale d'arte antica a Lisbona
 Predica di San Giovanni Battista – dipinto di Paolo Veronese conservato nella Galleria Borghese a Roma
 Predica di San Giovanni Battista – dipinto di Alessandro Allori conservato nel Palazzo Pitti a Firenze
 Predica di San Giovanni Battista – dipinto di Domingos Sequeira conservato (forse) in una collezione privata o nel Palazzo Ducale a Vila Viçosa